El Milagro puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

 El Milagro, centro poblado del distrito de Huanchaco, Región La Libertad, Perú.
 El milagro, una de las traducciones para el film italiano de 1967 C'era una volta.
 Comunidad de El Milagro, una comunidad del cantón Mira en Ecuador.